Александр Владимирский:
 Владимирский (Владский), Александр Викторович (1838—1905) — архитектор, художник, издатель «Петербургского листка» (1877—1905), один из пионеров фотографии.
 Владимирский, Александр Поликарпович (1821—1906) — протоиерей, ректор Казанской духовной академии.
 Примечания